Беласица може бити:

 Беласица (планина), планина на тромеђи Македоније, Грчке и Бугарске
 Беласица (фудбалски клуб), фудбалски клуб из Струмице
 Беласица (Крушевац), насељено место у Граду Крушевцу
 Беласица (Копаоник), средњовековни рудник и насеље на Копаонику
 Парк природе Беласица, Бугарска

Види још 
 Битка на Беласици (1014)